Topcliffe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Topcliffe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire